Im Briefmarken-Jahrgang 1923 der Deutschen Reichspost wurden bis Ende November 13 Sondermarken, 81 Dauermarken und 28 Dienstmarken herausgegeben. Nach der Währungsreform vom 1. Dezember 1923 und Einführung der Rentenmark kamen je sechs weitere Dauermarken und Dienstmarken hinzu. Zu den meisten Briefmarken liegen keine Angaben über die Auflagenhöhe vor.

Mit der immer schneller werdenden Hyperinflation wurden auch die Postgebühren immer schneller erhöht, so dass auch häufiger neue Wertstufen zur Verfügung gestellt werden mussten. Viele Marken erschienen nur als Aufdruckmarken, sogar sind einige Marken nur für den zweiten Arbeitsgang des Überdrucks gedruckt worden.

Liste der Ausgaben und Motive

Literatur 
Michel-Katalog
Deutschland-Spezial

Anmerkungen

Weblinks 

Liste (Philatelie)
1923
Kultur (Weimarer Republik)
1923